Бутерстаун:

 Бутерстаун — пригород Дублина в Ирландии, находится в графстве Дун-Лэаре-Ратдаун (провинция Ленстер).
 Бутерстаун — железнодорожная станция в графстве Дун-Лэаре-Ратдаун, Республика Ирландия.